NUV is een afkorting die kan staan voor:
 Nederlands Uitgeversverbond, een brancheorganisatie van uitgevers in Nederland
 Nederlandse Unifil Vereniging, een belangenbehartigingsvereniging van Nederlandse Unifillers
 NuppelVideo, een bestandsformaat